Киевский театр кукол:
 Киевский государственный академический театр кукол () — театр в Киеве на правом берегу Днепра (основан 27 октября 1927 года);
 Киевский муниципальний академический театр кукол () — театр в Киеве на левом берегу Днепра (основан 31 октября 1983 года).